Kasatschinskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kasatschinskoje (Irkutsk), Verwaltungssitz des Kasatschinsko-Lenski rajon in der Oblast Irkutsk
 Kasatschinskoje (Krasnojarsk), Verwaltungssitz des Kasatschinski rajon in der Region Krasnojarsk